Ла-Форс (Дордонь) — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Ла-Форс (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.

 Ла-Форс (тюрьма) (фр.) — тюрьма в Париже.

См. также 
 Ла Форс